

Сенець — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства.

Сенець — місто в західній Словаччині.
 Сенець — округ у Братиславському краї.

Сенець — струмок у Путильському районі Чернівецької області, правий доплив Лопушни (басейн Дунаю).

Сенець — село (община) в окрузі Раковник.
 Сенець — частина села Зруч-Сенець в окрузі Пльзень-північ.